Дмитрий Заикин:
 Заикин, Дмитрий Алексеевич (1930—2012) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.
Заикин, Дмитрий Алексеевич (1932—2013) — советский лётчик-истребитель, член первого отряда космонавтов СССР.
 Заикин, Дмитрий Иванович (1909—1983) — советский дипломат.
 Заикин, Дмитрий Станиславович (род. 1997) — украинский футболист.